Il doppio del torneo di tennis Challenger Salinas 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Scott Lipsky e David Martin che hanno battuto in finale Thiago Alves e Franco Ferreiro 7-5, 7-69.

Teste di serie 

 Scott Lipsky /  David Martin (Campioni)
 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (primo turno)

 André Ghem /  Alexandre Simoni (quarti di finale)
 Brian Dabul /  Marcel Felder (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2007